Villangómez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villangómez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villangómez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar